Эвертурнео (швед. Övertorneå) — многозначный термин.

 Эвертурнео — населённый пункт на северо-востоке Швеции. 
 Эвертурнео — коммуна на севере Швеции, в лене Норрботтен, с центром в одноименном городе.